Furtado ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Furtado (1756–1817), französischer Politiker
 Andy Furtado (* 1980), costa-ricanischer Fußballspieler
 Arlindo Gomes Furtado (* 1949), kap-verdischer Priester, Bischof von Saint-Louis du Sénégal
 Caetano Xavier Furtado (1897–1980), portugiesisch-indischer Botaniker
 Carlos Furtado de Simas (1913–1978), brasilianischer Politiker
 Catarina Furtado (* 1972), portugiesische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Celso Furtado (1920–2004), brasilianischer Wirtschaftswissenschaftler
 Celso Ricardo Furtado de Carvalho; (1956–2012), brasilianischer Musiker, siehe Celso Blues Boy
 Ernie Furtado (1923–1995), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Frederick Furtado (* 1956), tansanischer Hockeyspieler
 Ivana Maria Furtado (* 1999), indische Schachspielerin
 Izabela Maria Furtado Kestler (1959–2009), brasilianische Germanistin
 João de Mendonça Furtado (1530–1578), portugiesischer Interimsgeneralgouverneur von Portugiesisch-Indien
 Juli Furtado (* 1967), US-amerikanische Radsportlerin
 Nelly Furtado (* 1978), portugiesisch-kanadische Sängerin und Songwriterin 
 Ronny Heberson Furtado de Araújo (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Ruy Furtado (1919–1991), portugiesischer Schauspieler
 Steve Furtado (* 1994), kapverdischer Fußballspieler
 Willis Furtado (* 1997), kapverdischer Fußballspieler